Ett dockhem kan syfta på:

Ett dockhem (drama) – en teaterpjäs från 1879 av den norske författaren Henrik Ibsen, originaltitel Et Dukkehjem
Ett dockhem (novell) – en novell av August Strindberg som ingår som novellsamlingen Giftas
Ett dockhem (1956) – en svensk dramafilm från 1956 i regi av Anders Henrikson efter Strindbergs novell